Australija, država
 Australija (kontinent)
 Australija (2008.), film